Die 88. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 29. Februar bis 1. März 2020 in Chemnitz in der Richard-Hartmann-Halle statt.

Im Einzel wurde Ricardo Walther erstmals deutscher Meister. Bei den Damen verteidigte Nina Mittelham ihren Titel aus dem Vorjahr. Eine weitere Titelverteidigung gelang dem Herrendoppel Benedikt Duda/Dang Qiu, das zum dritten Mal in Folge Meister wurde. Im Damendoppel siegten Sabine Winter/Nina Mittelham, im Mixed die Partner "aus der zweiten Reihe" Nils Hohmeier/Janina Kämmerer (Celle/Langstadt).

Es fehlten Seriensieger Timo Boll, der bereits im Vorjahr angekündigt hatte, nicht mehr bei Deutschen Meisterschaften anzutreten, Ruwen Filus aus familiären Gründen und Bastian Steger. Dimitrij Ovtcharov war krank. Insgesamt 3.800 Zuschauer verfolgten die Spiele.

Da sich die Suche nach einem Turnierausrichter zunehmend schwieriger gestaltet, wurde im Vergleich zu den Vorjahren die DM von drei Tagen auf zwei Tage verkürzt. Um dies zu erreichen entfielen die Qualifikationsrunden. Das Teilnehmerfeld wurde von 48 auf 32 reduziert. Dies wurde von einigen Spielern "aus der zweiten Reihe" bedauert, schieden sie doch bei einer Niederlage sofort aus, kamen also nur auf ein einziges Einzel anstatt mindestens drei in den Vorjahren.

Bei den Einzelwettbewerben wurde auf vier Gewinnsätze gespielt, in den Doppeln reichten drei Gewinnsätze zum Sieg.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Alle Ergebnisse (abgerufen am 9. März 2020)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2020/3, Seite 13–21
	

2020
Tischtennisveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Chemnitz